Wirft ist ein geographischer Name:

 Wirft, Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Wirft (Fluss), rechter Zufluss der Kyll in Stadtkyll, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:

 Wirftbach